Assemblage peut avoir plusieurs significations, selon le domaine d'activité concerné :

 En mécanique, l'assemblage mécanique consiste à assembler des pièces.
 En viticulture, l'assemblage est un procédé consistant à assembler des vins de différents cépages, cuvées, ou des eaux-de-vie.
 En biologie :
 l'assemblage est une méthode qui permet d'obtenir à partir de deux séquences d'ADN possédant une partie commune (séquences chevauchantes) une séquence d'ADN unique d'une longueur supérieure à celle de chacune des deux séquences.
 l'assemblage est une technique de bio-informatique permettant l'alignement et/ou la fusion de fragments d'ADN ou d'ARN issus d'une plus longue séquence, afin de reconstruire la séquence originale.
 En informatique, l'assemblage est une méthode de programmation.
 En imprimerie, l'assemblage consiste à assembler des cahiers préalablement pliés, des , ou des films plastiques.
 En arts plastiques, l'assemblage est un procédé de réalisation en trois dimensions qui consiste à assembler différents objets trouvés. À distinguer du collage, qui s'élève en plus ou moins faible relief ; le papier collé est un collage parmi d'autres.
 En archéologie, un   consiste en l'ensemble des vestiges de l'activité humaine, collecté dans un endroit précis (site archéologique, niveau archéologique, etc.), 
 En ingénierie nucléaire, l'assemblage combustible d'un réacteur à eau ordinaire est constitué d'un ensemble de « crayons » contenant le Combustible nucléaire (uranium enrichi, MOX).
 En charpenterie, l'assemblage consiste à assembler les pièces d'une charpente.
 En construction navale traditionnelle, l'assemblage est le lieu de jonction des différents pièces d'un navire.
 En menuiserie, un ouvrage d'assemblage désigne toute menuiserie composée de plusieurs pièces assemblées à tenons et mortaises, et qui renferment des panneaux qui y sont embrevés.
 En cartographie, un tableau d'assemblage représente la division d'un ouvrage en différentes feuilles.
 En musique, Assemblage est le titre d'un coffret du groupe The Cure regroupant au format CD les douze premiers disques de ce groupe.